Cirkus kan henvise til:

 Cirkus – underholdnings- eller kunstform med vægt på fremvisning af akrobater, jonglører, luftartister, klovner og dresserede dyr
 Cirkus (film fra 1936) - sovjetisk film instrueret af Grigorij Aleksandrov
 Cirkus (film fra 1939) – dansk/svensk film fra 1939 instrueret af George Schnéevoigt
 Cirkus (film fra 2004) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Thomas Pors